Aninoasa ist der Name folgender Ortschaften in Rumänien:

Aninoasa, Stadt im Kreis Hunedoara
Aninoasa (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
Aninoasa (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
Aninoasa (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
Aninoasa (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
Aninoasa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea